Een verkeersweg:
A63 (Duitsland), zie Bundesautobahn 63
A63 (Frankrijk)
A63 (Groot-Brittannië)
A-63 (Spanje)